Miejsca w USA:
 Cusseta – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Chambers
 Cusseta – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Chattahoochee
 Fort Cusseta